Кнабе — прізвище.

Відомі носії 
 Кнабе Адольф Миколайович — архітектор XIX ст. 
 Кнабе Володимир Сергійович (1849—1914) — інженер-технолог, професор Харківського практичного технологічного інституту.
 Кнабе Георгій Степанович (1920—2011)— російський історик, філолог, філософ, культуролог, перекладач.

Див. також 

 Кнаб

Примітки 

Прізвища